Scarpa pode referir-se a:
 Carola Scarpa, socialite e atriz brasileira
 Chiquinho Scarpa, socialite brasileiro
 Gustavo Scarpa, futebolista brasileiro
 Joe Scarpa, ex-lutador norte-americano
 Nicola Scarpa, empresário ítalo-brasileiro
 Rodrigo Scarpa, comediante, radialista e repórter brasileiro
 Roque Esteban Scarpa, crítico literário e escritor chileno